Zygmunt Klemensiewicz ist der Name folgender Personen:

*Zygmunt Klemensiewicz (Politiker) (1874–1948), polnischer Politiker 
Zygmunt Klemensiewicz (Physiker) (1886–1963), polnischer Physiker, Physikochemiker und Bergsteiger